Сезон 2003/2004 стал для «Арсенала» 13-м в истории клуба и 3-м в Премьер-лиге. Сезон стал историческим для команды, так как "пушкари" добыли свое последнее на данный момент чемпионство, не проиграв при этом ни одного матча, повторив серии «Милана» 1991/92, «Аякса» 1994/95, которые тоже прошли сезоны без поражений.

В кубковых соревнованиях команда не была так успешна. Выиграть третий подряд кубок Англии не удалось: вылет в 1/2 финала от «Манчестер Юнайтед». Им же был проигран Суперкубок Англии. 

Так же, спустя два сезона подряд без плей-офф, команда смогла выйти из группы Лиги чемпионов и дойти до 1/4 финала, где проиграли соотечественникам из «Челси».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

7.425.000

Зима 

20.000.000

Ушли из клуба

Лето 

50.000

Зима 

150.000

Общие убытки:27.425.000

Общая прибыль:2000.000

Разница:27.225.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

1/2 финала

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»